Patronyme flamand

Le patronyme néerlandais ou flamand Winkel ou Winckel provient d'un toponyme néerlandais indiquant un écart ou un coin. Un magasin se situant souvent à un coin de rue, le mot winkel signifie également magasin en néerlandais.

Le nom apparaît aussi en génitif Winkels ou Winckels ou avec le particule de provenance van : van Winckel, van Winkel.
 

Fabienne Winckel (1975 -), femme politique belge.

Jan Van Winckel (1974-), préparateur physique belge.